Il singolare del torneo di tennis Miami Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Dick Stockton 7-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Cliff Drysdale ()
 Cliff Richey (quarti di finale)
 Bob Lutz (semifinali)
 Roy Emerson (quarti di finale)

 John Alexander (semifinali)
 Charlie Pasarell (primo turno)
 Niki Pilic (secondo turno)
 Bob Hewitt (primo turno, ritiro)
 Frank Froehling (secondo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Miami Open 1973